Sweet Passion – album muzyczny Arethy Franklin z 1977 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Strona A

Strona B 

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Arethy Franklin
Albumy Atlantic Records